Szépirodalom
 Szoba kilátással (A Room with a View), E. M. Forster regénye, 1980

Filmek a regény alapján
 Szoba kilátással (A Room with a View), 1985-ös angol filmdráma, rendező James Ivory, főszereplők Maggie Smith, Helena Bonham Carter
 Szoba kilátással (A Room with a View), 2007-es angol tévéfilm, rendező Nicholas Renton, főszereplők Elaine Cassidy, Laurence Fox

Lásd még
 Szoba kiáltással, 1990-as magyar film, rendezte Xantus János